Rheinbayern bezeichnet
 die Pfalz (Bayern) zwischen 1816 und 1945
 die liberale Zeitschrift Rheinbayern (Zeitschrift) (1830–32)
 den Nutzfahrzeughersteller Rhein-Bayern.